Braccio di ferro – prova di forza
Braccio di Ferro – Personaggio immaginario protagonista dell'omonimo fumetto
Braccio di Ferro – serie di cortometraggi animati usciti dal 1933 al 1957
Collericamente vostro "Braccio di Ferro" meglio nota come Braccio di Ferro – serie TV animata trasmessa dal 1960 al 1962
Braccio di Ferro – serie a fumetti italiana dell'Editoriale Metro
Conte Braccio di Ferro de' Paperoni – Personaggio immaginario della Disney
Braccio di Ferro – soprannome di Guglielmo d'Altavilla, condottiero normanno